Джавид Габил оглы Тагиев (; 22 июля 1992, Товуз, Азербайджан) — азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Туран». Выступал за национальную сборную Азербайджана.

Биография 
Джавид Тагиев начал заниматься футболом в возрасте 7 лет, в родном городе Товузе, в детской футбольной школе ФК «Туран» под руководством тренера Гасана Ахмедова.

Клубная карьера 
Джавид Тагиев является воспитанником товузской школы футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году с выступления в Первом Дивизионе чемпионата Азербайджана в составе ФК «Ротефане» (Товуз). В том же году перешёл в другой товузский клуб — «Туран», где выступал до 2012 года.

Летом 2012 года состоялся переход Тагиева в клуб азербайджанской Премьер-лиги «АЗАЛ» из города Баку, с которым футболист подписал двухлетний контракт. В составе «лётчиков» выступает под № 7.

В апреле 2013 года Джавид стал автором самого красивого мяча, забитого в матчах Премьер-Лиги Азербайджана в марте месяце. По итогам голосования, проведённого АФФА, футболист набрал 3602 голоса, что составило 73 % от общего числа респондентов.

Карьера в сборной 
С 5 по 17 октября 2012 года принимал участие в учебно-тренировочных сборах, проведённых олимпийской сборной в испанском городе Марбелья.

Дебют в составе молодёжной сборной состоялся 15 августа 2012 года, в Баку, во время товарищеского матча сборной Азербайджана со сверстниками из Эстонии, в котором хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана (2): 2014/15, 2016/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Профиль игрока на сайте клуба «Карабах» (Агдам)

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Роте Фане»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Сабах» Баку
Игроки ФК «Сабаил»